Strahan peut désigner plusieurs choses :
 Strahan (Tasmanie), une ville de Tasmanie
 George Strahan, un administrateur colonial de Tasmanie
 Michael Strahan, un joueur de football américain
 Sam Strahan (1944-2019), joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe de Nouvelle-Zélande

Homonymie de patronyme